Дрейман — фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 Дрейман, Дэвид (род. 1973) — автор песен, вокалист (США).

Женщины 
 Дрейман, Вера Александровна (1901—1969) — заслуженный врач Карельской АССР, заслуженный врач РСФСР.